J. Getty ist der Name folgender Personen:

* J. Arch Getty (John Archibald Getty, III; * 1950), US-amerikanischer Historiker
 J. Paul Getty (Jean Paul Getty; 1892–1976), US-amerikanischer Öl-Tycoon und Kunstmäzen

Siehe auch:
 Jeff Getty (1957–2006), US-amerikanischer AIDS-Aktivist
 John Paul Getty